Raqqa (gouvernement),  een gouvernement in Syrië
Raqqa (district), een district in het Raqqa gouvernement
Nahiya Raqqa , een subdistrict in het Raqqa district
Raqqa (stad), een stad in Syrië en administratief centrum van het subdistrict, district en gouvernement met dezelfde naam